TAT kan vara

 Atlantkabel
 The Astonishing Tribe, svensk filial till ett kanadensiskt företag
 IATA:s kod för Poprad-Tatrys flygplats
 En undergrupp av krimtatarer
 Transportes Aéreos de Timor
 Tematiskt apperceptionstest, ett personlighetstest